Georges Dayez (, Paris - 1991, Paris) est un peintre français de la nouvelle École de Paris.
 Hugues Dayez (né à Bruxelles, le ) est un critique de cinéma et journaliste culturel belge.
 Anne Distel (née Dayez en 1947), conservateur général au Musée d'Orsay.